Лысцово — топоним в России:

 Лысцово, Лысово — прежнее название деревни Лыссово на территории Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области; была сожжена немецкими войсками во время Великой Отечественной войны.
 Лысцево, Никольское — прежнее название посёлка сельского типа Маяк в Заокском районе Тульской области.
 Лысцово — урочище в Удомельском городском округе Тверской области, южнее оз. Иловец, координаты 58°09’N 35°09’E, карта O-36-071